Александр Всеволодович (ум. после 1367) — князь Псковский в 1341 году, возможный родоначальник дворянского рода Всеволожей. Вероятно, происходил из смоленской ветви Рюриковичей.

Происхождение 
Точное происхождение Александра Всеволодовича в летописях не указано. Попытку установить его происхождение предпринял исследователь московской знати С. Б. Веселовский. Пытаясь восстановить происхождение родоначальника московского боярского рода Всеволожей, он считал Александра Всеволодовича, которого называл «Александр Глебович», сыном брянского князя Глеба Святославича. Кроме того, Веселовский отождествил псковского князя с родоначальником Всеволожей Александром Всеволожем. Эта версия была принята и другим исследователем рода — А. А. Зиминым. 

С гипотезой Веселовского не согласился историк А. В. Кузьмин, отметивший, что князь Александр Всеволодович Псковский с отчеством «Глебович» не фигурирует ни в одном источнике. Историк выдвинул иную гипотезу о происхождении Всеволожей. Кузьмин также отождествляет князя Александра Всеволожа Смоленского с князем Александром Всеволодовичем Псковским, однако считает его внуком Глеба Ростиславича. В синодике Успенского собора Московского Кремля упоминается ряд брянских князей конца XIII — начала XIV веков. Среди них указан князь Всеволод Глебович, который, по мнению исследователя, мог быть сыном Глеба Ростиславича Смоленского и отцом Александра Всеволодовича.

Гипотеза Кузьмина подверглась критике Д. Н. Александрова, который возвратился к отвергнутой благодаря работам Веселовского версии о происхождении Всеволожей от князя Александра Глебовича Смоленского. Эти построения, в свою очередь, подверглись критике Кузьмина, отметившего, что выводы Александрова не подтверждены какими-то источниками. В то же время ряд историков благосклонно приняли гипотезу Кузьмина.

Биография 
Александр Всеволодович упоминается в летописях дважды. В 1341 году он упоминается как псковский князь. Недовольный заключением союза между псковичами и Великим княжеством Литовским, Александр оставил княжение, перебравшись в Новгород. Он же упоминается в Новгороде в 1367 году. Веселовский предположил, что Александр Всеволодович был вынужден покинуть родовые владения из-за экспансии Великого княжества Литовского. Вероятно он был служилым князем в Псковской, а затем в Новгородской землях. Если верно отождествление Александра Всеволодовича с родоначальником Всеволожей, то он, как и многие другие смоленские князья, перебрался в Москву. По мнению Веселовского, это произошло в 60-е годы XIV века.

О службе Александра у московских князей сведений нет. В синодике Успенского собора Московского Кремля среди бояр второй половины XIV века указано имя Александр Всеволодович. Однако княжеский титул не упомянут, да и известий о боярстве Александра Всеволожа не существует, поэтому не исключено, что здесь имеется в виду другое лицо.

Брак и дети 
Согласно родословным, у Александра Всеволожа было трое сыновей: 
 Дмитрий (ум. до 1406) — московский боярин, первый воевода Передового полка в походе против Мамая на Куликово поле (1380), наместник в Нижнем Новгороде (1392-1393). 
 Иван (ум. после 1392) — родоначальник Заболоцких
 Владимир — второй воевода Передового полка в Куликовской битве (1380).

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Князья псковские
Рюриковичи по алфавиту
Правители Европы XIV века
Всеволож
Всеволожские (Рюриковичи)